Gomes est un nom propre d’origine portugaise, équivalent de  dans les pays hispaniques.

Patronymie 

 Alair Gomes (1921-1992), photographe brésilien ;
 Alberto Gomes (1925-1992), footballeur portugais ;
 Alexandre de Moraes Gomes (1988-), footballeur brésilien ;
 Ana Gomes (1954-), diplomate portugaise ;
 André Gomes (1993-), footballeur portugais ;
 Angel Gomes (2000-), footballeur anglais ;
 Anthony Gomes (1970-), musicien canadien ;
 Antonio Gomes (1956-), danseur et chorégraphe de nationalité suisse et brésilienne ;
 Aristides Gomes (1954-), Premier ministre de Guinée-Bissau ;
 Arthur Gomes (1969-), joueur de rugby à XV portugais ;
 Bernardo Gomes (1993-), joueur de water-polo brésilien ;
 Bruno Gomes (2001-), footballeur brésilien ;
 
 Caroline Gomes dos Santos (1996-), taekwondoïste brésilienne ;
 Cristiano Marques Gomes (1977-), footballeur brésilien ; 
 Dias Gomes (1922-1999), dramaturge brésilien ;  
 Diogo Gomes (1420-1502), navigateur portugais ;
 Duarte Gomes (1973-), arbitre portugais de football ;
 Elaine Gomes (1992-), joueuse internationale brésilienne de handball ;
 Elizabeth Rodrigues Gomes (1965-), athlète handisport brésilienne ;
 Eurico Gomes (1955-), footballeur portugais ;
 Fernando Gomes (1956-2022), footballeur portugais ;
 Fernão Gomes (), marchand et explorateur portugais de Lisbonne ;
 Flora Gomes (1949-), réalisateur bissau-guinéen ;
 Francisco da Costa Gomes (1914-2001), militaire et homme politique portugais ;
 Francisco Gomes da Costa (1919-1987), footballeur portugais ;
 Gil Gomes (1972-), footballeur portugais ;
 Heurelho da Silva Gomes (1981-), footballeur brésilien ;
 Igor Gomes (1999-), footballeur brésilien ;
 Jessica Gomes (1985-), mannequin australien ;
 João Gomes (1985-), joueur de basket-ball portugais ;
  ;
 Jonny Gomes (1980-), voltigeur de baseball américain ;
 Josep Antonio Gómes (1985-), footballeur andorran ;
 Karyna Gomes (1976-), chanteuse, journaliste et militante bissaoguinéenne ;
 Linus Nirmal Gomes (1921-2021), évêque jésuite indien ;
 Manuel António Gomes (1868-1933), prêtre catholique, scientifique et inventeur portugais ;
 Manuel Pedro Gomes (1941-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Manuel Teixeira Gomes (1862-1941), homme politique ;
 Marcelo Gomes (1963-), réalisateur brésilien ;
Maria Carolina Gomes Santiago (1985-), nageuse handisport brésilienne ;
 Marílson Gomes dos Santos (1977-), marathonien brésilien ;
 Mauro da Silva Gomes (1968-), footballeur brésilien ;
 Michel Gomes (1989-), acteur brésilien ;
 Mike Gomes (1988-) footballeur suisse ;
 Nácia Gomes (1925-2011), chanteuse capverdienne, de son nom complet Maria Inácia Gomes Correia ;
 Nádia Gomes Colhado (1989-), joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Naide Gomes (1979-), athlète portugaise ;
 Nuno Gomes (1976-), footballeur portugais ;
 Olivio Gomes (1992-2020), homme tué par la police à Poissy ;
 Orlando Gomes (1909-1988), juriste brésilien ;
 
 Pedro Gomes (1983-), triathlète portugais ;
 Philippe Gomès (1958-), homme politique de Nouvelle-Calédonie ;
 Pipo Gomes (1972-), musicien français ;
 Raymundo Ricardo Gomes (1964-), joueur de football brésilien ;
 Roberto Gomes (2000-), nageur sud-africain ;
 Ryan Gomes (1982-), joueur américain de basket-ball ;
 Simone Gomes Jatobá (1981-), joueuse de football brésilienne ;
 Vicente André Gomes (1952-2020), médecin et homme politique brésilien ;
 Wilson Gomes (1946-), footballeur brésilien.

Toponymie 

 Estádio José Gomes est un stade de football situé à Amadora au Portugal ;
 Ferreira Gomes est une municipalité du Centre de l'État de l'Amapá ;
 Pedro Gomes est une municipalité brésilienne.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme portugais
Patronyme hispanique